Силлоги́зм ( «подытоживание, подсчёт, умозаключение» от  «вместе» +  «счёт, подсчёт; рассуждение, размышление»):
 Силлогизм в широком смысле — дедуктивное умозаключение.
 Силлогизм в узком смысле — частный случай двухпосылочного дедуктивного умозаключения.
 Статистический силлогизм — недедуктивное умозаключение, основанное на типичном свойстве класса объектов.

См. также 
 Силлогистика

Литература